Никола́й Ива́нович Ма́рков: Марков, Николай Иванович (1910—1990) — полный кавалер Ордена Славы.
 Марков, Николай Иванович (1936—2020) — советский футболист.
 Марков, Николай Иванович (род. 1995) — российский легкоатлет.